

Personnalités 
Chad Painchaud (1986-) joueur de hockey sur glace canadien.

 Joseph Painchaud (philanthrope)
Alcide Painchaud, chanteur québécois et fondateur du groupe Suroît et père de Jonathan et Éloi.
Jonathan Painchaud (1974-), fils d'Alcide, chanteur du feu groupe Okoumé.
Éloi Painchaud, fils d'Alcide, membre du feu groupe Okoumé.
Jeannot Painchaud, fondateur du Cirque Éloize, né aux Îles-de-la-Madeleine.
Charles-François Painchaud (1782-1838) est un éducateur et un prêtre canadien connu pour avoir été le fondateur du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Jeanne Painchaud, auteure, scénariste, artiste et animatrice d’ateliers de création littéraire.

Monument 
 Menhir de Painchaud, mégalithe situé au Genest-Saint-Isle, dans le département français de la Mayenne.